Sundance (Paul Lawler), een muziekalbum
Sundance (Wyoming)
Sundance (Utah)
Sundance Film Festival